Стэйси Хайдук (, род. ) — американская телевизионная актриса.

Хайдук добилась известности благодаря роли Ланы Лэнг в подростковом телесериале «Супермальчик», в котором снималась с 1988 по 1992 год. В 1990-х она сыграла главные роли в нескольких низкобюджетных, а также сделанных для телевидения фильмах, также снялась в сериале «Подводная одиссея» в 1993—1994 годах. Она также снялась в недолго просуществовавшем сериале 1996 года «Клан», а после появилась во множестве шоу, таких, как «Детектив Нэш Бриджес», «Профайлер», «Зачарованные», «Секретные материалы» «Скорая помощь», «Морская полиция: Спецотдел» и многих других.

Начиная с середины 2000-х Хайдук в основном известна благодаря ролям в дневных мыльных операх. Она играла Ханну Николс в мыльной опере «Все мои дети» в 2007—2008 годах, а после начала играть сразу две роли в мыльной опере «Молодые и дерзкие». Также она появилась в мыльной опере «Дни нашей жизни» в 2010 году, а в прайм-тайм имела второстепенные роли в сериалах «Герои» и «Побег».

С 1997 г. замужем за американским актёром .

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Актрисы телевидения США